Ordem da Estrela pode referir-se a: 
 Ordem da Estrela (Jordânia)
 Ordem da Estrela (Roménia)
 Ordem da Estrela da Palestina
 Ordem da Estrela Africana
 Ordem da Estrela Branca
 Ordem da Estrela Negra
 Ordem da Estrela de Anjouan
 Ordem da Estrela Brilhante de Zanzibar
 Ordem da Estrela da Índia
 Ordem da Estrela Vermelha
 Ordem Real da Estrela Polar